Genisphindus är ett släkte av skalbaggar. Genisphindus ingår i familjen slemsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemsvampbaggar
Genisphindus